Список авиакомпаний Соединённых Штатов Америки, имеющих сертификат эксплуатанта Федерального Управления гражданской авиации США.

В колонке «хабы» специально выделены аэропорты приписки авиакомпаний.

 : Все — A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

См. также 
 Список авиакомпаний
 Список аэропортов США
 Список нефункционирующих авиакомпаний США

 
США
Авиа
Авиа